LeftRightLeftRightLeft — другий живий альбом англійської групи Coldplay, який був випущений 15 травня 2009 року.

Композиції 
 Glass of Water — 4:44
 42 — 4:52
 Clocks — 4:40
 Strawberry Swing — 4:16
 The Hardest Part/Postcards from Far Away — 4:15
 Viva La Vida — 5:24
 Death Will Never Conquer — 1:39
 Fix You — 5:38
 Death and All His Friends — 4:24

Склад 
 Кріс Мартін — вокал, гітара, клавішні
 Джонні Бакленд — гітара
 Гай Берімен — бас-гітара
 Вілл Чемпіон — ударні

Джерела 
 LeftRightLeftRightLeft  allmusic
 LeftRightLeftRightLeft  last.fm

Альбоми Coldplay
Травень 2009